

Cinema 
 In Japan (film novembre 1911)
 In Japan (film dicembre 1911)

Musica 
 In Japan!  – album del gruppo musicale The Jackson 5
 In Japan  – album del gruppo musicale Mr. Big